Eléonore Thuillier, née en 1979 à Ganges (Hérault), est une illustratrice française de livres pour enfants.

Biographie 

Après avoir obtenu un bac littéraire, Eléonore Thuillier suit des études d'arts appliqués à Nîmes. 
Styliste à l'origine, elle travaille au crayon, à la peinture et intervient numériquement sur ses images ensuite.

Publications 
 Albums jeunesses  
 Le gentil p'tit lapin, texte de Michaël Escoffier, éditions Kaléidoscope, 2009 .
 Le loup qui voulait changer de couleur, texte de Orianne Lallemand, éditions Auzou, 2009 .
 La boîte au trésor, texte de Michaël Escoffier, éditions Kaléidoscope, 2009 .
 La princesse Rosebonbon, texte de Magdalena Guirao-Jullien, éditions Kaléidoscope, 2010 .
 Le loup qui s'aimait beaucoup trop, texte de Orianne Lallemand, éditions Auzou, 2010 .
 Drôles de disparition, texte de Catherine Lafaye-Latteux, éditions Mic Mac, 2010 .
 Le grand lapin blanc, texte de Michaël Escoffier, éditions Kaléidoscope, 2010 .
 Une histoire toute bête, illustrations de Clotilde Goubely, éditions Frimousse, 2011 .
 La jungle en haleine, texte de Armelle Renoult, éditions Les Ptits Bérets, 2011 .
 Super loup, Volume 1, texte de Jean Leroy, éditions Frimousse, 2011 .
 Apprends à t'habiller avec P'tit Loup, éditions Auzou éveil, 2011 .
 Super loup et les trois petits cochons, texte de Jean Leroy, éditions Frimousse, 2011 .
 Le loup qui cherchait une amoureuse, texte d’Orianne Lallemand, éditions Auzou, 2011.
 La danse des canards, chanté par J. J. Lionel, éditions Casterman, 2012 .
 Gros gris, illustrations de Prisca Le Tandé, éditions Les Ptits Bérets, 2012 .
 Le loup qui ne voulait plus marcher, texte de d’Orianne Lallemand, éditions Auzou, 2012 .
 Jour de piscine, texte de Christine Naumann Villemin, éditions Kaléidoscope, 2012 .
 Adam est fort, texte de Sophie Lescaut, éditions Kaléidoscope, 2013 .

 Album pédagogique  
 Le renard, la tortue et l'escargot, texte de François Bertram, éditions Retz, 2011 .

Récompenses

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Bande dessinée française

Liens externes 
 

Illustrateur français du XXIe siècle
Illustratrice de livres d'enfance et de jeunesse
Naissance en 1979
Naissance dans l'Hérault
Illustratrice française